Miejscowości w USA:
 Shipman – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Shipman – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Nelson
Gminy w USA:
 Shipman (ang. Shipman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin